

Geografia
 Montiglio Monferrato – comune italiano della provincia di Asti

Persone
 Angelo Montiglio – calciatore italiano
 Dominick Montiglio – criminale statunitense
 Vittorio Montiglio – militare italiano

Pagine correlate
 Cocastelli di Montiglio